Tilka je lahko:

 Tilka, žensko osebno ime
 Tilka, novela Simona Jenka
 Tilka, poženščena oblika moškega imena Tilen